Палеонтологический заповедник Чэнцзян () расположен на территории Маотяньшаньских сланцев в уезде Чэнцзян городского округа Юйси (провинция Юньнань, КНР) и покрывает площадь в . На территории заповедника обнаружены окаменелости по меньшей мере 16 типов и 196 видов животных раннего кембрийского периода. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2012 года.

Описание 
На холмистой территории заповедника обнаружено большое количество окаменелостей морских организмов с высокой сохранностью биоты. Находки, рассказывающие о биологическом разнообразии в этих местах  имеют важное значение для палеобиологии. Для охраны находок вокруг заповедника организована буферная зона площадью . Управления заповедником осуществляет Институт управления палеонтологическим заповедником Чэнцзян.

На территории заповедника обнаружены представители таких типов, как стрекающие, гребневики, приапулиды, губки, иглокожие, трилобиты, бесчелюстные, хордовые и позвоночные. Среди обнаруженных образцов есть также пока не классифицированные. Многие фоссилии имеют очень хорошую сохранность четко видны отпечатки мягких и твёрдых тканей животных с твёрдыми скелетами, а также отпечатки животных почти без твёрдых тканей, большая часть которых была ранее неизвестна. Благодаря полноте сохранившейся биоты палеонтологи смогли сделать выводы о разнообразии животной жизни и сложности морской экосистемы раннего кембрийского периода, а также о взаимодействии внутри этой экосистемы.

История 
Как отмечает в своей книге «Тигель творения: жители сланцев и расцвет животного мира» , первые образцы мягкотелых организмов из этих мест были описаны ещё в 1912 году, следующие находки были сделаны в 1957 году, однако серьёзные исследования и открытия начались только в 1984 году.

С 1997 года власти провинции Юньнань объявили о создании здесь природного заповедника на территории .

До 2004 года на буферной территории вокруг заповедника велась добыча фосфатов, однако в связи с поступившим в этому году распоряжением премьер-министра Вэнь Цзябао о защите территории заповедника она была прекращена на всех 14 предприятиях за несколько недель. С 2006 года велись работы по консервации шахт, которые полностью завершились к 2008 году.

В 2012 году на 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге было принято решение о включении заповедника в список объектов всемирного наследия.

Примечания 

Заповедники Китая
Места палеонтологических находок в Китае
Природа Юньнани
Всемирное наследие в Китае